Escalerillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Escalerillas, San Luis Potosí kommun, ort, 
 Escalerillas, Xalatlaco, ort, 
 Escalerillas, Valle de Bravo, ort, 
 Escalerillas, Santa María del Río, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar